Arne har flere betydninger:
 Arne (ildsted) – et åbent ildsted
 Arne (navn) – et drengenavn
 Arne (Blinkende Lygter) – en fiktiv forbryder, der optræder i filmen Blinkende lygter.

Se også 
 Arn